Leprince ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Leprince (1872–1971), französischer Augenarzt 
 Catherine Leprince (* 1956), französische Schauspielerin
 Engrand Leprince († um 1531), französischer Glasmaler
 Félix Leprince-Ringuet (1873–1958), französischer Ingenieur
 Grégoire Leprince-Ringuet (* 1987), französischer Schauspieler
 Jean Baptiste Leprince (1734–1781), französischer Maler
 Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711–1780), französische Romancière und Märchenautorin
 Louis Leprince-Ringuet (1901–2000), französischer Physiker
 Pierre Leprince-Ringuet (1874–1954), französischer Architekt
 René Leprince (1876–1929), französischer Schauspieler
 Xavier Leprince (1799–1826), französischer Maler

Siehe auch:
 Louis Le Prince (1842–nach 1890), französischer Chemiker, Erfinder und Filmtechniker